SMS „Vineta” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty:
 SMS „Vineta” – pruska, a następnie niemiecka korweta typu Arcona z lat 60. XIX wieku
 SMS „Vineta” – niemiecki krążownik pancernopokładowy typu Victoria Louise z końca XIX wieku
 SMS „Vineta” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej
 SMS „Vineta” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej pływający pod nazwą SMS „Möwe”, w 1916 roku przemianowany na SMS „Vineta”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich